Линуз Десравин (; 10 февраля 1991, Кап-Аитьен, Гаити) — дзюдоистка из Гаити, участница Олимпийских игр 2012.

На Церемонии открытия летних Олимпийских игр 2012 был знаменосцем команды Гаити.

Карьера 
На Олимпиаде в Лондоне участвовала в категории до 52 кг. На первом же этапе уступила монгольской дзюдоистке .

Ссылки 
 
 
 Л. Десравин на сайте Летних Олимпийских игр 2012 года

Персоналии по алфавиту
Дзюдоисты Гаити
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Дзюдоисты по алфавиту
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2012 года